Kamogawa steht für:

 Kamogawa, eine Stadt der Präfektur Chiba
 Kamogawa, ein Fluss der durch Kyōto fließt, siehe Kamo (Fluss) 

Kamogawa ist der Familienname folgender Personen:

 Shō Kamogawa (* 1983), japanischer Fußballspieler